Erdbewegung steht für
 in der Astrophysik die Eigenbewegung der Erde, Umlaufbahn wie Eigenrotation, siehe Erde
 in der Geophysik Bewegungsvorgänge im Boden, siehe Massenbewegung (Geologie)
 im Bauwesen das Verfrachten von Mutterboden- und Schuttmaterialmassen, siehe Grundbau

Siehe auch:
 Tektonik, Erdbeben